Колосник — элемент колосниковой решётки в печи (иногда вся такая решётка) или агрегате для высокотемпературной обработки материала (например,  обжиговая тележка в металлургии).
 Колосник — элемент колосникового грохота.
 Колосник — ряд брусьев или жердей, служащих в различных производствах и домашнем хозяйстве для накладывания просыхающего материала, в том числе для укладки снопов.
 Колосники — верхняя часть театральной сцены, арены цирка или съёмочной площадки павильона киностудии, выполняемая решётчатой для возможности спускать декорации.

Примечания

Ссылки